Гейджер, Джон (спортсмен)